Příjmení Jakeš nosí více osobností:

 Lubomír Jakeš (* 1950) – ředitel Krátkého filmu Praha
 Miloš Jakeš (1922–2020) – český komunistický politik
 Miroslav Jakeš (* 1951) – český polární cestovatel a průvodce
 Miroslav Jakeš (automobilový závodník) (* 1989) – český automobilový závodník
 Petr Jakeš (1940–2005) – český geolog a geochemik

Podobná příjmení 
 Jaksch
 James Jakes (* 1987) – britský závodník
 John Jakes (1932–2023) – americký spisovatel